

Geografia 
 Oulad Tayeb – comune del Marocco nella regione di Fès-Meknès

Persone 
 Musa El-Tayeb – calciatore sudanese
 Mohammed Tayeb Al Alawi – calciatore bahreinita
 Ninet Tayeb – cantante israeliana